Мейнстрим — термін, що позначає переважний напрямок у певній області (науковій, культурній, медійній тощо) для певного періоду часу.
 Мейнстрім — американський драматично-комедійний фільм 2020 року.
 Мейнстрим джаз (Mainstream jazz)
 Мейнстримні медіа
 Протестантський мейнстрім (Mainstream American Protestant)
 Mainstream Records